IIHF Verdensmesterskabet 2025 bliver det 89. verdensmesterskab i ishockey, arrangeret af IIHF. Mesterskabet skal afvikles i Sverige og Danmark. Sverige er VM-værtsland for 12. gang, mens det er anden gang, at Danmark lægger is til VM-kampene.

VM

Værtsland 

På IIHF's halvårskongres i september 2018 i Malta fremlagde de nationale ishockeyforbund i Rusland, Sverige og Tjekkiet et fælles forslag om at IIHF ved kongressen i maj 2019 i Bratislava fastlagde værtskaberne for VM-turneringerne i 2023, 2024 og 2025 på én gang, således at værtskaberne for de tre mesterskaber blev tildelt henholdvis Rusland, Tjekkiet og Sverige. Forslaget blev godkendt af halvårskongressen med det forbehold, at de øvrige nationer fik mulighed for at byde på et af de tre værtskaber indtil 15. januar 2019. Den 24. maj 2019 godkedte IIHF's årskongres, at mesterskabet blev afviklet i Sverige med Danmark som medvært.

De to værtsbyer er endnu ikke udpeget.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 

2025
Ishockey i 2025